Adolf Stockleben ist der Name folgender Personen:

* Adolf Stockleben (Politiker, 1902) (1902–1959), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Adolf Stockleben (Politiker, 1933) (1933–2014), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Deutschen Bundestages